Une femme a menti peut désigner : 

 Une femme a menti, film français de Charles de Rochefort sorti en 1930,
 Une femme a menti, court métrage français d'André Hugon, sorti en 1938.